Le nom Tamara Taylor est porté par les personnes suivantes :
 Tamara Taylor (née en 1970), une actrice canadienne ;
 Tamara Taylor (née en 1981), une joueuse anglaise de rugby à XV.

Voir aussi